

Сенява — колишня назва тепершнього села Соколівка, Жидачівський район, Львівська область, Україна

Населені пункти та їхні частини
 Сенява — місто в Переворському повіті Підкарпатського воєводства
 Сенява — гміна в Переворському повіті Підкарпатського воєводства
 Сенява — село в гміні Лаґув Свебодзінського повіту Любуського воєводства
 Сенява — село в гміні Раба-Вижна Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Синява (Сенява) — село в гміні Риманів Кросненського повіту Підкарпатського воєводства
 Сенява — осада в гміні Дравно Хощенського повіту Західнопоморського воєводства

Див. також 
 Синява

Примітки